Dialektó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dialektó (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Dialektó (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar